Геберден () — английская фамилия. Известные носители:

 Геберден, Чарльз Буллер (1849—1921) — английский филолог.
 Геберден, Уильям (1710—1801) — английский врач.